est le nom de trois montagnes de la préfecture de Gifu au Japon. La première se trouve à la limite des préfectures de Gifu et Aichi, la deuxième à la limite des préfectures de Gifu et Nagano et la troisième à la limite des trois préfectures.

Gifu et Aichi 

Le mont Mikuni qui sépare les préfectures de Gifu et Aichi est situé sur le territoire des villes de Toki (préfecture de Gifu) et Toyota (préfecture d'Aichi). Il culmine à  d'altitude et tient son nom de ce qu'il est situé à la limite des anciennes provinces de Mino, Owari et Mikawa.

Une plate-forme d'observation à trois niveaux et un parc préfectoral sont situés au sommet de la montagne. Le parc a une superficie de . Il n'y a pas d'autres hautes montagnes à proximité aussi de nombreux visiteurs viennent-ils au parc la nuit parce que la terrasse d'observation offre une bonne vue sur la plaine de Nōbi environnante.

Aichi International Broadcasting Co. possède des antennes près du sommet de la montagne. D'autres chaînes numériques ont aussi des antennes à proximité mais les chevauchements de signaux contradictoires ont causé des problèmes qui ont été résolus par la construction d'une nouvelle tour à Seto et les signaux n'interfèrent plus les uns les autres.

Gifu et Nagano 

Le mont Mikuni qui sépare les préfectures de Gifu et Nagano est situé sur le territoire des villes de Gero et Nakatsugawa de la préfecture de Gifu et celui de la ville d'Ōtaki, district de Kiso de la préfecture de Nagano. Il culmine à  d'altitude et fait partie des monts Adera (阿寺山地 Adera Sanchi). Il tient son nom du fait qu'il est situé à la limite des anciennes provinces de Hida, Mino et Shinano.

Gifu, Aichi et Nagano 

Le mont Mikuni qui sépare les trois préfectures est situé sur les territoires des villes de Ena (Gifu), Neba, district de Shimoina (Nagano) et Toyota (Aichi). Il culmine à  d'altitude et tient son nom de ce qu'il est situé à la limite des anciennes provinces de Mino, Shinano et Mikawa.